

Toponyme 
 Piets, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Piets-Plasence-Moustrou ;
 Piets-Plasence-Moustrou, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme